DDR-Fußball-Oberliga 1957 var Östtysklands högstadivision i fotboll den säsongen, bestod av 14 lag, och vanns av Wismut Karl-Marx-Stadt.

Sluttabell

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1957
1957
1957 i Östtyskland